Реуны — название нескольких населённых пунктов:
 Реуны — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Реуны — деревня в Нытвенском районе Пермского края.